David Sesa (Zurique, 10 de julho de 1973) é um futebolista suíço que atua como atacante. Disputou o Euro 1996.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Zurique
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Zürich
Futebolistas do Servette FC
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas do FC Aarau
Futebolistas da Società Polisportiva Ars et Labor 2013
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996